Ŝ, ŝ (S с циркумфлексом) — буква расширенной латиницы, используемая в некоторых языках.

 В эсперанто эта буква обозначает глухой постальвеолярный спирант, который варьирует в произношении между палато-альвеолярным [ʃ] и какуминальным . Остальные постальвеолярные согласные в алфавите эсперанто также обозначаются буквами с циркумфлексом: Ĉ (ч), Ĝ (дж), Ĵ (ж).
 В бантуском языке ронга Ŝ обозначает [ʂ].
 В южноамериканском языке чибча Ŝ обозначает [ʃ].

В транскрипции и транслитерации 
 В сравнительно-историческом языкознании семитских и афразийских языков знак Ŝ используется для обозначения глухого бокового спиранта , реконструируемого для прасемитского и прачадского состояний. Видимо, ещё сохранялся в древнееврейском языке.
 В стандарте ISO 9:1995 (ГОСТ 7.79-2000) транслитерации с кириллицы на латиницу знак Ŝ используется для передачи кириллической буквы Щ.
 В кавказской научной транскрипции Ŝ используется в адыгейском языке для передачи особого денто-альвеолярного (или шипяще-свистящего) спиранта <шъ>, для которого в МФА нет знака.

См. также 
 Список латинских букв
 Диакритические знаки

Ссылки 

Алфавит эсперанто